Елеанор Елізабет Бамбер (народилася 2 лютого 1997) - англійська актриса. Вона отримала третій приз на церемонії вручення премії Яна Чарлсона за свою роль у фільмі «Морська леді» Donmar Warehouse у 2017 році.   На телебаченні вона відома своїми ролями в серіалах BBC знедолені (2018), The Trial of Christine Keeler (2019–2020), Змій (2021), а також серіалі Disney+ Віллоу (2022).

Вона знялася у фільмі Тома Форда «Нічні тварини» (2016).

 Раннє життя 
Бамбер народився в Сурреї, Англія, і має молодшого брата Лукаса. Її батько, Девід, працює в фінансовій сфері, а мати, Зої, є її менеджером.   Вона здобула освіту в школі Hawley Place School (Hurst Lodge School)  і була нагороджена драматичною стипендією.

 Кар'єра 

 Театр 
У 12 років Бамбер стала наймолодшим членом Театрального клубу гравців. У віці 13 років сер Тревор Нанн обрав її на роль «Молодої Дженні» в його постановці "Аспекти кохання" на Шоколадній фабриці Меньє». Після ролей на телебаченні та в кіно вона повернулася до музичного театру, коли її обрали на головну роль підривного підлітка «Діна Лорд» у «Вищому суспільстві» в The Old Vic, Лондон . Режисером виступила Марія Фрідман, це була остання постановка під час перебування Кевіна Спейсі як художнього керівника. Після показу в листопаді 2015 року вона була номінована на премію Evening Standard Theatre Award як «Найкращий новачок у мюзиклі». 

У 2017 році вона зіграла Хільду у фільмі «Морська леді» режисера Кваме Квей-Арма в Donmar Warehouse, і її гра отримала третій приз на церемонії вручення нагород Яна Чарльзона.  

 Телебачення і кіно 
Кінодебют Бамбер відбувся у фільмі ВВС «Падіння» (2014).  Того ж року вона зіграла Лідію Беннет, наймолодшу з сестер Беннет у фільмі «Гордість і упередження та зомбі» , зігравши разом з Лілі Джеймс, Дугласом Бутом, Семом Райлі та Меттом Смітом. 

У 2015 році Бамбер була обрана Британським інститутом кіно і Screen Daily – кінозірками майбутнього. 

У 2016 році вона з'явилася у фільмі Тома Форда «Нічні тварини» , зігравши доньку героїв Джейка Джилленгола та Айли Фішер, у фільмі також зіграла Емі Адамс.  У тому ж році вона знялась у художньому фільмі «Позакласні заходи». 

У 2017 році вона також знялась у  фільмі «Висока роздільна здатність» за книгою Тао Ліня «Тайбей».  Того ж року Бамбер знялась у кліпі на пісню Шона Мендеса «There's Nothing Holdin' Me Back».  У 2018 році Бамбер знялась у фільмі «Лускунчик і чотири царства»  разом із Кірою Найтлі та Морганом Фріменом. У 2018 році Бамбер зіграла головну роль Мері в повнометражному фільмі «Сім скорбот Мері».  

У 2019 році Бамбер зіграла Козетту в телесеріалі BBC 1 «Знедолені» з Домініком Вестом і Олівією Колман.  Вона зіграла головну роль у телесеріалі BBC 1 «Суд над Крістін Кілер»  у ролі Менді Райс-Девіс разом із Софі Куксон і Джеймсом Нортоном, а також зіграла головну роль у відомому драматичному серіалі BBC «Змія»'' 2021 року. 

У 2022 році вона зіграє Голубку/ Елору Данан у «Віллоу», продовженні однойменного фільму Disney+ 1988 року .

Фільмографія

Сцена

Нагороди та номінації

Зовнішні посилання 

 
 
 https://disneyplusoriginals.disney.com/show/willow

Англійські телеакторки
Англійські театральні акторки
Англійські кіноакторки
Народились 1997